Stepping steht für:

 Stepping (Halbleiterfertigung)
 Stepping (Mikroprozessoren)

Ortschaften:
 Stepping Sogn, Kirchspielgemeinde in der Kolding Kommune in der Region Syddanmark in Dänemark
 Stepping (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

Siehe auch:
 Stepping Stone Pond, Süßwassertümpel im Viktorialand, Antarktika
 Stepping Stones, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Steppin